Lindås (gemeente), een voormalige gemeente in de opgeheven Noorse provincie Hordaland
 Lindås (plaats), voormalige hoofdplaats van deze gemeente, nu in de gemeente Alver in de Noorse provincie Vestland